Maezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kōki Maezawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yusaku Maezawa (* 1975), japanischer Milliardär, Unternehmer, Kunstsammler und designierter Weltraumtourist